Troelstra Beweging Nederland, een voormalige Nederlandse (Friese) politieke partij
 The Barter Network, een Amerikaans handelsnetwerk
 Total Base Number, een maat voor de hoeveelheid toegevoegde basen in smeermiddelen
 Trinity Broadcasting Network, een Amerikaans religieus televisienetwerk
 Taekwondo Bond Nederland, een Nederlandse sport bond die het WTF Taekwondo vertegenwoordigd